Kathleen McCartney ist der Name folgender Personen:

* Kathleen McCartney (Psychologin) (* um 1955), US-amerikanische Psychologin und Hochschullehrerin 
 Kathleen McCartney (Triathletin) (* 1959), US-amerikanische Triathletin